New Year Island oder New Years Island ist der Name folgender Inseln:

 New Year Island (Tasmanien), Australien
 New Year Island (Northern Territory), Australien
 New Year Island (Western Australia), Australien
 New Year Island (Neuseeland)
 New Years Island (New York)

Siehe auch:

 New Year Islands (Begriffsklärung)
 Neujahrsinsel